Но́хим Са́нелевич (Нау́м Ната́нович) Ме́йман (12 мая 1912, Базар, Овручский уезд Волынской губернии — 31 марта 2001, Израиль) — советский математик, физик, диссидент, активист еврейского отказнического движения, член Московской Хельсинкской группы. Доктор физико-математических наук (1937), почётный профессор Тель-Авивского университета.

Биография 
Родился в местечке Базар Овручского уезда (ныне Народичский район Житомирской области), в семье лесоторговца. Брат — экономисторик-медиевист М. Н. Мейман.

В 1932 году окончил экстерном Казанский университет. В 1937 году в возрасте 26 лет защитил докторскую диссертацию. С 1939 года — профессор математики Казанского университета. Ученик Николая Чеботарёва.

Работал два года в математическом институте при Харьковском университете, где познакомился с великим физиком Л. Д. Ландау. Все годы до смерти Ландау их соединяла дружба, а часто и сотрудничество. Так, в 1956 году Мейман прочел на Всесоюзном математическом съезде доклад от имени коллектива из Меймана, Ландау и Халатникова. Именно эта работа принесла авторам Сталинскую премию.

После войны переехал в Москву, до 1948 года работал в Институте физической химии АН СССР. С 1947 года по совместительству, в 1948—1954 на постоянной основе заведовал вычислительным бюро Института физических проблем, входившем в теоретический отдел, под руководством Ландау, а также работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР.

В 1953 году стал лауреатом Сталинской премии 2-й степени по теоретической физике — «за расчетно-теоретические работы по изделию РДС-6с и РДС-5». Внёс вклад в математическую сторону разработки ядерного оружия.

В 1968 году Мейман принял участие в петиционной кампании по делу Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и др. После подписания «письма 99» в защиту Есенина-Вольпина был уволен с работы.

В 1971 году вышел на пенсию, после чего подал документы на репатриацию в Израиль. В 1975 году Мейману отказали «из соображений секретности». С этого времени Наум Мейман — активный участник еврейского эмиграционного движения. Участвовал в демонстрациях отказников, подписал ряд писем и обращений в защиту движения, в декабре 1976 года был председателем семинара, посвящённого состоянию и перспективам еврейской культуры в СССР.

В 1977 году стал членом Московской Хельсинкской Группы (МХГ). Подписал около 100 документов группы. По инициативе Меймана в 1979 году был выпущен документ № 112 «Дискриминация евреев при поступлении в университеты».
 
Наряду с работой в МХГ, продолжал активную деятельность в рамках еврейского эмиграционного движения. Принял участие в семинаре физиков-отказников, написал статью «Монумент у Бабьего Яра» о стремлении властей скрыть, что основными жертвами расстрелов в Бабьем Яре были евреи.

За правозащитную деятельность Наум Мейман неоднократно подвергался арестам, обыскам, отключению телефона, допросам.

Несколько лет боролся также за право жены Инны Мейман-Китросской на лечение за рубежом. Она скончалась в феврале 1987 года в Вашингтоне. Мейману не было разрешено принять участие в её похоронах.

В 1988 году Мейман репатриировался в Израиль, где был выбран почётным профессором Тель-Авивского университета, где в 1992 году в связи с восьмидесятилетием была проведена конференция в его честь. Скончался в 2001.

Дочь Ольга Плам живёт в Боулдере, штат Колорадо, США.

См. также 
 Отказник

Примечания

Литература 
 Наум Натанович Мейман (некролог) // Успехи математических наук Д. В. Аносов, В. Л. Гинзбург, А. Б. Жижченко, М. И. Монастырский, С. П. Новиков, Я. Г. Синай, М. А. Соловьев. — 2002. — Т. 57. — № 2. — С. 179—184.

Ссылки 
 SOVIET HUMAN RIGHTS BATTLE: ONLY ISOLATED VOICES REMAIN , NY Times
 INNA MEIMAN, EMIGRE, DIES AT 53 , NY Times
 OLD AND ALONE, SOVIET DISSIDENT LOOKS TO EXIT, NY Times

Электронные журналы 
 Московская Хельсинкская группа. Мейман Наум Натанович
 Список работ Меймана

Математики СССР
Сотрудники ИФП РАН
Физики СССР
Физики Израиля
Математики Израиля
Советские диссиденты
Правозащитники СССР
Участники Московской Хельсинкской группы
Лауреаты Сталинской премии
Выпускники Казанского университета
Преподаватели Харьковского университета
Иммигрировавшие в Израиль из СССР
Персоналии:Сионизм в СССР
Отказники
Участники советского атомного проекта